George Cockburn peut faire référence à :
 George Cockburn (1772–1853), amiral britannique ;
 George Cockburn (1876–1966), homme politique canadien de la Saskatchewan ;
 George Ralph Richardson Cockburn (1834–1912), homme politique canadien de l'Ontario ;
 George Bertram Cockburn (1872–1931), chimiste de recherche britannique et pionnier de l'aviation ;
 George H. I. Cockburn (1889–1957), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick.

Voir aussi 
 George Cockburne (mort 1770), administrateur naval britannique.
 George Coburn (1920–2009), homme politique irlandais.